3 miejscowości w Polsce: 
 Sosnowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica 
 Sosnowice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów
 Sosnowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo

Sosnowice to również dawna nazwa miasta Sosnowiec.